La redada puede referirse a:

 La redada, película de acción y artes marciales indonesia de 2011, escrita y dirigida por Gareth Evans.
 La redada, película de 1991 dirigida en Argentina por Rolando Pardo.